Bob Schreck (1955-), responsable éditorial et un éditeur de comics, de nationalité américaine ;
 Gerald Schreck (1939-2022), skipper américain ;
 Julius Schreck (1898-1936), dignitaire nazi allemand ;
 Max Schreck (1879-1936), acteur allemand ;
 Louis Schreck (1874-1941), constructeur d'hydravions français ;
 Stephan Schreck (1978-), cycliste allemand ;
 Ulrich Schreck (1962-), fleurettiste allemand ;
 Georg Schreck (1859-1925), architecte finlandais.

Voir également 
 , page d'homonymie

Homonymie de patronyme